Naselja u Sloveniji
 Zgornji Slemen (Selnica ob Dravi, Slovenija), naselje u općini Selnica ob Dravi
 Zgornji Slemen (Maribor, Slovenija), naselje u općini Maribor